

Patronyme 

 Letitia Overend (1880-1977), philanthrope irlandaise ;
 Naomi Overend (1900-1993), philanthrope irlandaise ;
 Ned Overend (né en 1955), cycliste américain.